

Astronomia 
 10894 Nakai – asteroide della fascia principale
 Cratere Nakai – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
 Nakai – città giapponese della prefettura di Kanagawa
 Distretto di Nakai – uno dei nove distretti della provincia di Khammouan, nel Laos

Persone 
 Asakazu Nakai – direttore della fotografia giapponese
 Kazuya Nakai – doppiatore giapponese
 Masahiro Nakai – cantante, attore e conduttore televisivo giapponese
 Raymond Carlos Nakai – flautista e compositore statunitense